Gle Leumo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Leumo (berg i Indonesien, lat 4,93, long 95,39), Aceh, 
 Gle Leumo (berg i Indonesien, lat 5,41, long 95,26), Aceh, 
 Gle Leumo (kulle), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar